O Campeonato Primera B de 2001, oficialmente "Copa Águila" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 12º edição do campeonato de futebol de segundo escalão de Colômbia. Os clubes jogavam partidas de ida e volta todos contra todos. Os oito melhores iriam a dois quadrangulares, onde os dois primeiros de cada grupo eram classificados para a Fase Final. O melhor colocado da fase final era o detentor do título e ascendido ao Campeonato Colombiano de Futebol de 2002 - Apertura.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol - Segunda Divisão
Desporto na Colômbia em 2001